Штинь — українське прізвище.

 Штинь Ростислав Романович
 Штинь Юрій Романович

Українські прізвища